Basmat (żona Ezawa)
 Basmat (córka Salomona)
 Basmath